Кольчу́гинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Владимирской области России.

Административный центр — город Кольчугино.

География 
Площадь 1 170 км² (13-е место в области). Район разделён на две части небольшой рекой Пекшой (левый приток реки Клязьмы). Отсутствуют крупные естественные озёра, однако на Пекше есть крупное Кольчугинское водохранилище.

Район расположен на северо-восточном окончании Смоленско-Московской возвышенности в окрестностях Клинско-Дмитровской гряды с типичным подтаёжным ландшафтом.  Наиболее высокая точка района 236 метров над уровнем моря.  На возвышенных местах сохранился моренный рельеф последнего оледенения (10–15 тысяч лет назад). Морены Кольчугинского района состоят из суглинков и глины со значительным количеством щебня, валунов и песка, часто перекрыты бескарбонатными покровными суглинками. В районе преобладают елово-мелколиственные леса.

Природные ресурсы 
Флора района насчитывает 594 вида сосудистых растений. Это наиболее флористически бедный район Владимирской области, поскольку он полностью лежит в пределах одного природного района (восточная сглаженная окраина Клинско-Дмитровской гряды, а также небольшой фрагмент Ополья).

История 
 Первоначально Кольчугинский район был образован в составе Владимирской губернии постановлением НКВД РСФСР от 5 июня 1920 года. В него вошли Завалинская волость из Покровского уезда, Давыдовская и Есиплевская волости из Юрьев-Польского уезда. 13 июня 1921 года при ликвидации Покровского уезда к району были присоединены Дубковская и Коробовщинская волости.
 8 мая 1924 года постановлением ВЦИК Кольчугинский район был ликвидирован и образована Кольчугинская волость, переданная в Юрьев-Польский уезд.
 Повторно район образован 10 апреля 1929 года в составе Александровского округа Ивановской Промышленной области из части территорий Александровского уезда Владимирской губернии и Юрьев-Польского уезда Иваново-Вознесенской губернии.
 На 1 января 1940 года в состав района входили город Кольчугино и 21 сельсовет: Бавленский, Беречинский, Богородский, Вауловский, Давыдовский, Дубковский, Ельцинский, Есиплевский, Завалинский, Зиновьевский, Золотухинский, Кожинский, Коробовщинский, Литвиновский, Лычевский, Новобусинский, Новофетиньенский, Олисавинский, Святковский, Снегиревский, Флорищинский.
 8 апреля 1941 года город Кольчугино отнесен к категории городов областного подчинения, выведен из состава района, оставаясь его административным центром.
 С 14 августа 1944 года Кольчугинский район в составе Владимирской области.
30 августа 1948 года Кольчугинский район был ликвидирован, образована пригородная зона города Кольчугина, административно подчиненная Кольчугинскому городскому совету.
 В 1963 году пригородная зона города Кольчугина ликвидирована: 8 сельсоветов (Беречинский. Вауловский, Есиплевский, Ильинский, Коробовщинский, Литвиновский, Лычевский и Новобусинский) перешли в Юрьев-Польский сельский район; 1 сельсовет (Макаровский) перешёл в Струнинский сельский район; 2 сельсовета (Завалинский и Ельцинский) перешли в Собинский сельский район.
 12 января 1965 года Кольчугинский район был вновь образован в составе 11 сельсоветов: Беречинский, Вауловский, Ельцинский, Есиплевский, Завалинский, Ильинский, Коробовщинский, Литвиновский, Лычевский, Новобусинский, Флорищинский и рабочего посёлка Бавлены.
 В 1978 году Беречинский сельсовет был переименован в Белореченский в связи с перенесением центра в поселок Белая Речка.
 В 1979 году упразднен Коробовщинский сельсовет с передачей населённых пунктов в состав Белореченского сельсовета.
 В 1981 году образован Большекузьминский сельсовет с включением в него части населённых пунктов Лычевского сельсовета.
 В 1983 году образован Павловский сельсовет с включением в него части населённых пунктов Ельцинского сельсовета.
 В 1984 году посёлок Белая Речка отнесён к посёлкам городского типа, упразднён Белореченский сельсовет с передачей населённых пунктов в состав вновь образованного Раздольевского сельсовета.
 В 1998 году в результате административно-территориальной реформы все сельские советы преобразованы в сельские округа.
 В соответствии с Законами Владимирской области от 30 декабря 1999 года № 58-ОЗ и 6 марта 2000 года № 11-ОЗ город Кольчугино и Кольчугинский район были объединены в одно муниципальное образование округ Кольчугино.
 В соответствии с Законом Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 130-ОЗ как административно-территориальная единица области Кольчугинский район сохранил свой статус.
 В 2001 году в состав города Кольчугина включен рабочий посёлок Белая Речка, ликвидирован Вауловский сельский округ.
 В 2004 году рабочий посёлок Бавлены отнесён к категории сельских населённых пунктов, образован Бавленский сельский округ.
 В соответствии с Законом Владимирской области от 1 декабря 2004 года № 216-ОЗ округ Кольчугино как муниципальное образование был наделён статусом городского округа.
 В соответствии с Законом Владимирской области от 16 мая 2005 года № 64-ОЗ, отменившим действие предыдущего закона, округ Кольчугино был переименован в Кольчугинский район и наделён статусом муниципального района в составе 1 городского и 5 сельских поселений. Город Кольчугино вошёл в состав муниципального района как городское поселение.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Кольчугино) проживают   % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Кольчугинский район как муниципальный район входят 6 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 5 сельских поселений:

Населённые пункты
В Кольчугинском районе 143 населённых пункта.

Экономика 
В Кольчугинском районе выращивают пшеницу, рожь, ячмень, овёс. Развито молочное и мясное скотоводство.

Старейшее в России металлургическое производство (Кольчугцветмет), старейшее и крупнейшее производство столовых приборов и посуды из мельхиора и серебра («Кольчуг-Мицар»).

Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (2008 год): 14,77 млрд руб.

Известные уроженцы 
 Артемьев, Константин Фёдорович (1914—2010) — советский тренер по тяжёлой атлетике. Родился в городе Кольчугино. 
 Веденеев, Валентин Иванович (1921—1988) — военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, подполковник, Герой Советского Союза (1945). Родился в селе Флорищи.
 Зернов, Павел Михайлович  (1905—1964) — директор Конструкторского бюро № 11 («КБ-11»); заместитель министра среднего машиностроения СССР, генерал-лейтенант инженерно-танковой службы. Дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1956). Лауреат Ленинской и дважды лауреат Сталинской премий. Родился  в деревне Литвиново. 
 Ляскин, Григорий Осипович (1897—1976) — советский военачальник, генерал-майор. В 1918—1919 гг. принимал участие в охране Советского правительства, стоял на посту при входе в квартиру и кабинет В. И. Ленина. Во время Великой Отечественной войны представлялся к званию Героя Советского Союза.  Родился в деревне Левашово.
 Рачков, Павел Акимович (1923—1947) — военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, капитан, Герой Советского Союза (1945). Родился в деревне Малое Кузьминское.
 Серюгин, Михаил Петрович (1906—1975) — советский военачальник, генерал-лейтенант. Во время Великой Отечественной войны дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Родился в селе Ильинском.
 Шмелёв, Николай Александрович (1922—1986) — военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, полковник, Герой Советского Союза (1945). Родился в деревне Блудово (ныне Берёзовая Роща).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации района
 
 

Упразднённые городские округа Владимирской области
Городские округа, упразднённые в 2005 году